Fígul (cognom)
Gai Marci Fígul I, cònsol romà el 162 aC i 156 aC 
 Gai Marci Fígul, jurista romà
Gai Marci Fígul II, cònsol romà el 64 aC
 Publi Nigidi Fígul, filòsof pitagòric del segle I aC.